Koševo je mestna četrt v Sarajevu in je sestavljena iz dveh naselij:
 Koševo 1 (Bosna in Hercegovina) in
 Koševo 2 (Bosna in Hercegovina)